Tractat d'Aquisgrà (1668), signat entre França i Espanya i que posà fi a la Guerra de Devolució.
 Tractat d'Aquisgrà (1748), que va posar fi a la Guerra de Successió austríaca.
 Tractat d'Aquisgrà (1818) o d'Aix-la-Chapelle, celebrat entre Gran Bretanya, Àustria, Prússia, Rússia i França.

 Tractat d'Aquisgrà (2019) o d'Aix-la-Chapelle (2019), celebrat entre Angela Merkel i Emmanuel Macron.